Sacha Treille, född 6 november 1987, är en fransk ishockeyspelare som för närvarande spelar för franska Dragons de Rouen. Han spelade i Färjestads BK säsongen SM-guld, med vilka han vann SM-guld. Treille har även representerat de svenska ishockeyklubbarna BIK Karlskoga, Nybro Vikings IF och Malmö Redhawks. Han har Brûleurs de loups de Grenoble som moderklubb. Treille har spelat ett flertal matcher för det franska ishockeylandslaget. Sacha är yngre bror till ishockeyspelaren Yorick Treille.

Meriter 
 Bästa unga Franska ishockeyspelaren 2006/2007
 Utnämnd till årets rookie 2006/2007 i Ligue Magnus
 SM-guld 2008/2009 med Färjestads BK

Klubbkarriär

Landslagskarriär

Referenser 

Franska idrottare under 2000-talet
Franska ishockeyspelare
Födda 1987
Levande personer
Män
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i Brûleurs de Loups
Spelare i Dragons de Rouen
Spelare i Färjestads BK
Spelare i HC Pardubice
Spelare i HC Kladno
Spelare i HC Sparta Prag
Spelare i Malmö Redhawks
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Straubing Tigers
Svenska mästare i ishockey